Storkau ist der Name mehrerer Orte in Sachsen-Anhalt, Deutschland:

 Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, siehe Storkau (Südliches Anhalt)
 Ortsteil der Stadt Tangermünde im Landkreis Stendal, siehe Storkau (Tangermünde)
 Ortsteil der Stadt Weißenfels im Burgenlandkreis, siehe Storkau (Weißenfels)